Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Western & Southern Open 2013 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl český pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, jehož členky nestartovaly společně. Hradecká se turnaje nezúčastnila.

Spoluhráčkou Hlaváčkové se stala americká tenistka a bývalá světová jednička Lisa Raymondová, s níž vypadla ve druhém kole, když nestačily na německou dvojici Angelique Kerberová a Andrea Petkovicová.

Deblový titul získal třetí nenasazený tchajwansko-čínský pár Sie Su-wej a Pcheng Šuaj, když ve finále přehrál německo-české turnajové šestky Annu-Lenu Grönefeldovou a Květu Peschkeovou. Po rovnocenném zisku prvních dvou sad 5–7 a 6–2, rozhodl o vítězkách až závěrečný supertiebreak nejtěsnějším poměrem míčů [12–10]. Každá z vítězek si do žebříčku WTA připsala 900 bodů a pár si rozdělil částku 244 000 dolarů.

Peschkeová s Grönefeldovou tak prohrály druhé finále za sebou, když v předchozím týdnu skončily jako poražené finalistky na Canada Masters.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=180

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Julia Görgesová  
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=2
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Anna-Lena Grönefeldová   Květa Peschkeová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Pcheng Šuaj  Sie Su-wej
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=[10]
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Jekatěrina Makarovová  Jelena Vesninová
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=[3]

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Anna-Lena Grönefeldová   Květa Peschkeová
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=[10]
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Pcheng Šuaj  Sie Su-wej
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=[12]
}}

 Horní polovina 

| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= N. Grandin  D. Jurak
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= V. King  A. Klejbanova
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Ch-č Čan  K. Srebotnik
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A. Kudrjavceva   A. Rodionova
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=[6]

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= V. Duševina  S. Soler Espinosa
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Š. Pcheng  S-w Sie
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= K. Date-Krumm  A. Parra Santonja
| RD2-score05-1=62
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=[4]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2013